Винк — фамилия. Известные носители:
 Винк, Марсиано (род. 1970) — нидерландский футболист.
 Винк, Питер (род. 1967) — нидерландский футбольный арбитр.
 Винк, Ян (1929—1995) — нидерландский футболист, вратарь, и общественный деятель.
 Винк, Анемподист Христофорович — кавалер ордена Святого Георгия IV класса.